Alpena Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alpena Township (Michigan)
 Alpena Township (South Dakota)